О́рест Арсе́ньевич Авдыко́вский (23 апреля 1842, Подусов, Перемышлянский уезд, Королевство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя — 10 августа 1913, Львов, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия) — украинский  журналист, писатель и поэт. Писал на язычии.

Биография 

Родился в селе Подусов в Австрийской империи в семье униатского священника. Среднее образование получил в Бережанской и Станиславской государственной гимназии, окончил юридический факультет Львовского университета. Длительное время жил в Мостищах возле Калуша, а в конце 1880-х годов переехал во Львов.

Сначала писал по-немецки, сотрудничал в газете «Extrablatt» (Вена), затем в галицко-русских изданиях «Слово», «Галичанин» и «Червонная Русь», основал журнал «Пролом» (1881—1882). В этих же изданиях публиковались его стихи.

Дебютировал поэмой «Завирюха». Отдельными изданиями вышли повести «Приключение Стефана Корчука» (1886), «Следи за своим — не пожелай чужого» (1887). Среди его повестей выделялись «Гуцулка», «Из записок старого капитана», «Цыганские похороны» и «Дядька Фома». Переводил произведения Дефо, Доде, Дюма.

Похоронен во Львове, на Лычаковском кладбище, в братской могиле русских журналистов.

Литература 
 Ваврик В. Р. Краткий очерк галицко-русской письменности // Русская Галиция и «мазепинство». М. : 2005.

Ссылки 
 Орест Авдыковский

Галицкие русофилы
Журналисты по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Выпускники Бережанской гимназии
Выпускники Львовского университета
Русские писатели XIX века
Писатели по алфавиту
Похороненные в Братской могиле русских журналистов